Casa Grande kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Casa Grande (kommun), Minas Gerais,

Mexiko 

 Casas Grandes, Sinaloa, ort, Elota, 
 Casa Grande, Hidalgo, ort, San Salvador, 
 Casa Grande, Oaxaca, ort, Asunción Cacalotepec,

USA 

 Casa Grande, Arizona, ort, Pinal County, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar